Niemcy:
 Dierkow-Neu – dzielnica Rostocku
 Dierkow-Ost – dzielnica Rostocku
 Dierkow-West – dzielnica Rostocku